Krava je lahko:

 Krava, domače govedo
 Krava, otoček v Dalmaciji